Hotchkiss (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Hotchkiss et Cie, empresa fabricant d'armes
 Hotchkiss Mle 1914, disseny final d'una sèrie de metralladores mitjanes de França que usaven cartutxos 8x50 mm R Lebel fabricades per l'empresa Hotchkiss et Cie
 Ckm wz. 25 Hotchkiss, o metralladora pesant Hotchkiss Model 1925, variant de la metralladora pesant francesa Hotchkiss M1914, re-calibrada i usada a la Segona Guerra Mundial